Лафер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Лафер, Герман Шлёмович (1936—2014) — советский и российский энтомолог (колеоптеролог).
 Ларри Лафер — главный герой серии приключенческих игр Leisure Suit Larry.